Jako státní konzervatoř může být označována např.:

 Pražská konzervatoř
 Konzervatoř Brno
 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
 Janáčkova konzervatoř v Ostravě
 Konzervatoř Pardubice
 Konzervatoř Teplice